|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| World Series by Nissan seizoen 2004
|-
| vorige: 2003 || volgende: 2005 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Heikki Kovalainen || 184
|-
| 2 ||  Tiago Monteiro || 154
|-
| 3 ||  Enrique Bernoldi || 120
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Pons Racing || 240
|-
| 2 ||  Carlin || 210
|-
| 3 ||  Epsilon by Graff || 191
|}

Het World Series by Nissan-seizoen 2004 was het zevende World Series by Nissan-seizoen en het derde onder deze naam. Het seizoen bestond uit 18 races, verdeeld over 9 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
 Enkel de beste veertien resultaten telden mee voor het kampioenschap. Punten voor de snelste ronde telden altijd mee. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 2004
2004